Alta Loma steht für:

 Alta Loma (Texas), einen Ort im Galveston County, Texas
 Alta Loma, einen Ortsteil von Rancho Cucamonga, Kalifornien